Хуа́н II Касти́льский (; ) — король Кастилии и Леона с 1406 года. Сын Энрике III Кастильского и Катерины Ланкастерской.

Биография 
Вступил на престол в возрасте одного года, регентами во время его малолетства была его мать и дядя по отцовской линии Фернандо де Антекера, которые разделили страну на две части. После Компромисса Каспе Фернандо покинул Кастилию, став королём Арагона. Его интересы продолжали отстаивать .

В 1418 году умерла Катерина Ланкастерская. Вскоре после её смерти Хуан II заключил брак со своей кузиной Марией Арагонской (дочь его дяди Фернандо I Арагонского). Свадьба состоялась в Авиле 4 августа 1420 года, за год до этого в марте 1419 года в Мадриде состоялась церемония посвящённая достижению Хуаном II совершеннолетнего возраста — 14 лет.

Фактическим правителем в этот период был фаворит короля Альваро де Луна. Альваро де Луна находился в конфликте с  и кастильской аристократией, поддерживавшей инфантов. Поддержка Альфонсом V Арагонским своих братьев привела к войне между Кастилией и Арагоном (1429-30), которая закончилась победой Альваро де Луна и изгнанием инфантов.

В 1445 году умерла Мария Арагонская, и де Луна организовал новый брак короля с португальской инфантой Изабеллой. Свадьба состоялась в городе Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес 17 августа 1447 года. Незадолго до смерти короля Изабелле удалось убедить его порвать отношения с Альваро и предать его казни. Хуан II умер под Вальядолидом 20 июля 1454 года, оставив трон своему сыну Энрике IV.

Потомки 
Дети от первого брака (1420—1445) с Марией Арагонской (*1396 †1445):
 Екатерина Кастильская (*1422 †1424)
 Элеонора Кастильская (*1423 †1425)
 Энрике IV Кастильский (*1425 †1474)
 Мария Кастильская (*1428 †1429)

Дети от второго брака (1447—1454) с Изабеллой Португальской (*1428 †1496):
 Изабелла I Кастильская (*1451 †1504)
 Альфонсо Кастильский (*1453 †1468)

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Генеалогия Хуана II
 Хуан II

Инфанты Кастилии
Астурийские принцы
Правители Леона
Короли Кастилии
Правители Европы XV века